A9 (míssil)
 A9 (autoestrada) — portuguesa
 A9.com — empresa subsidiária da Amazon
 ISO 216#A9 — tamanho de papel
 Alice Nine — banda japonesa também conhecida como A9